The Prom – gruppo musicale statunitense
The Prom – musical del 2016
The Prom – film del 1992 diretto da Steven Shainberg
The Prom – film del 2020 diretto da Ryan Murphy